Frédéric Miranville, président d'université français.
Vanessa Miranville, femme politique française.